Bertil Haase – pentatleta svedese
Erich Haase – ex calciatore tedesco orientale
Esther Haase – fotografa di moda tedesca
Friedrich Haase – attore e direttore teatrale tedesco
Hugo Haase – politico e giurista tedesco
Jürgen Haase – ex atleta tedesco
Rebekka Haase – atleta tedesca
Robin Haase – tennista olandese
Werner Haase – medico tedesco